Ayoub El Hilali (Barcelona, España, 13 de octubre de 1989) es un actor español de origen marroquí.

Carrera artística 
Ayoub El Hilali debutó como actor en 2009 protagonizando el papel de Alí en la película estrenada en televisión Otra ciudad. Posteriormente, ese mismo año, Ayoub participó como personaje secundario en la serie de televisión Pelotas, donde interpretó a Jamil en ocho episodios. Además, se hizo conocido nacionalmente por interpretar entre 2010 y 2011, a Taher en la serie de televisión La pecera de Eva. Ayoub, participó en un episodio como Hakim en la exitosa serie de Telecinco La que se avecina. Debido a su aparición en dicha serie, Ayoub firmó un contrato con Telecinco y actualmente co-protagoniza varias series del canal.  y en 2014 debutó como personaje de reparto en la serie El Príncipe, donde interpreta el papel de Hakim, un musulmán español, a la vez que un policía corrupto que trabaja en Ceuta.
Aparte, Ayoub ha estado trabajando en micro-teatro en obras como 'No hay quien os entienda' con su grupo de intérpretes Generación Crisis.

Filmografía 
Televisión

Cine

Actores de Barcelona
Actores de televisión de España
Nacidos en Barcelona